Lakeland bezeichnet

Orte in Australien:
 Lakeland (Queensland)

in den Vereinigten Staaten:
 Lakeland (Florida)
 Lakeland (Georgia)
 Lakeland (Kentucky)
 Lakeland (Louisiana)
 Lakeland (Maryland)
 Lakeland (Michigan)
 Lakeland (Minnesota)
 Lakeland (Mississippi)
 Lakeland (Missouri)
 Lakeland (New Jersey)
 Lakeland (New York)
 Lakeland (Ohio)
 Lakeland (Tennessee)
 Lakeland (Virginia)
 Lakeland (Washington)
 Lakeland (Wisconsin), Town(ship) im Barren County
 Lakeland University (Wisconsin)

Sonstiges:
 eine Bezeichnung des englischen Lake District National Park.
 eine Hunderasse Lakeland Terrier